Нордштейн:

Фамилия 
 Нордштейн, Александр Петрович (1809—1880) — инженер-полковник, коллекционер, писатель.
 Нордштейн, Михаил Соломонович (1930—2020) — советский, российский и немецкий журналист и публицист, ранее главный редактор издания «Авив».
 Нордштейн, Пётр Николаевич (?—?) — начальник Олонецкой верфи, капитан I ранга, кавалер ордена Святого Георгия (1809).
 Нордштейн, Татьяна Андреевна (1924—2000) — советский искусствовед, автор книги о К. Юоне.

См. также 
 Норштейн, Юрий Борисович

Примечания